Isla Rasa puede referirse a:
 Isla Rasa, una isla mexicana en el golfo de California.
 Isla Rasa, una isla que forma parte de un pequeño archipiélago (Islas de Torres) ubicado cerca de la costa atlántica uruguaya.
 Isla Rasa, una isla ubicada en el extremo norte del Golfo San Jorge, Provincia del Chubut (Argentina)
 Isla Rasa Chica, una pequeña isla ubicada en la costa centro-norte de la Provincia de Santa Cruz (Argentina).